THX steht für:
 THX, US-amerikanisches Unternehmen und kommerzielles Qualitätssiegel im Bereich Ton- und Bildwiedergabe
 THX 1138, US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB, US-amerikanischer Kurzfilm, Vorlage für THX 1138
 Turukhansk Airport (IATA-Code), Flughafen in der Region Krasnojarsk, Russland

Thx steht für:
 Thanks (Thanx), umgangssprachliches Kürzel für englisch „Danke“ im Netzjargon

thx steht für:
 The-Sprache (ISO-639-3-Code), auch Oi-Sprache, eine der austroasiatischen Sprachen

THX